A 2006. évi téli olimpiai játékokon a snowboard női halfpipe versenyszámát február 13-án rendezték Bardonecchiában. Az aranyérmet az amerikai Hannah Teter nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A selejtezőből első fordulójából az első hat helyezett közvetlenül a döntőbe jutott. A döntőbe nem jutott versenyzők még egy futamot teljesítettek, innen is az első hat helyezett jutott a döntőbe.

A döntőben két futamot rendeztek, a két futam közül a versenyzők jobb eredményeit vették figyelembe a rangsorolásnál, amely a végső sorrendet is meghatározta.

Selejtező
A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott

Döntő 
A jobb eredmények vastag betűvel szerepelnek.

Források 

Snowboard a 2006. évi téli olimpiai játékokon